Wildhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Wildhagen (1890–1977), deutscher Autor und Verleger
 Else Wildhagen (1863–1944), deutsche Schriftstellerin
 Fay Wildhagen (* 1993), norwegische Sängerin
 Fritz Wildhagen (1878–1956), deutscher Schriftsteller und Maler

 Karl Wildhagen (1873–1945), deutscher Sprachwissenschaftler und Wörterbuch-Autor 
 Kurt Wildhagen (1871–1949), deutscher Gelehrter
 Markus Wildhagen (* 1966), deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler
 Richard Wildhagen (1890–1981), deutscher Unternehmer und Politiker
 Werner Wildhagen (* 1958), deutscher Fußballspieler